

Geografia

La Llosa – comune della provincia di Castellón
La Llosa de Ranes – comune della provincia di Valencia

Persone 
Álvaro Vargas Llosa – politologo e saggista peruviano
Claudia Llosa – regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica peruviana
Luis Llosa – regista peruviano
Mario Vargas Llosa – scrittore, giornalista e politico peruviano, naturalizzato spagnolo